Choroba Pageta kości
 Choroba Pageta brodawki sutkowej – rak śródnaskórkowy, najczęściej zajmujący brodawkę sutkową